В данном списке представлены крупнейшие города американского штата Канзас.

Примечания 

Канзас
Города